Ramecourt (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Ramecourt (Pas-de-Calais) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais